Smíšená čtyřhra Australian Open 2019 probíhala ve druhé polovině ledna 2019. Do mixu australského tenisového grandslamu konaného v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený kanadsko-chorvatský pár Gabriela Dabrowská a Mate Pavić, který skončil ve čtvrtfinále na raketách Španělky Maríi José Martínezové Sánchezové a Brita Neala Skupského.

Vítězem se stal třetí nasazený česko-americký pár Barbora Krejčíková a Rajeev Ram, který ve finále zdolal Australany startující na divokou kartu Astru Sharmovou s Johnem-Patrickem Smithem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. Oba vyhráli první grandslamovou trofej z mixu. Do žebříčků nezískali žádné body a rozdělili si částku 185 000 australských dolarů. Světová dvojka ve čtyřhře Krejčíková navázala na deblové trofeje z French Open 2018 a Wimbledonu 2018. Jedinou českou šampionkou v mixu na Australian Open do té doby byla Jana Novotná, která jako reprezentantka Československa triumfovala s Američanem Jimem Pughem v letech 1988 a 1989.

Nasazení párů 
  Gabriela Dabrowská /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová /  Bruno Soares (semifinále)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (vítězové)
  Mihaela Buzărnescuová /  Oliver Marach (1. kolo, skreč)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Abigail Spearsová /  Juan Sebastián Cabal (čtvrtfinále)
  Makoto Ninomijová /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Artem Sitak (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2019